Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2016 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 15 по 24 января 2016 года в Мехико, Мексика. Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2017 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 7 национальных команд — три из Европы, по одной из Азии, Океании, Африки и Северной Америки. Сборная Исландии пришла из второго дивизиона, сборная Болгарии вернулась в число участников чемпионата мира, сборная Израиля впервые с 1997 года участвувала на чемпионате мира, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2015 года.

Главные судьи
  Майкл Кэмпбелл
  Йенс Кристиан Грегерсен
  Мирослав Штефик
  Джереми Тафтс

Линейные судьи
  Давид Кампильо
  Хафет Рамирес
  Максим Чапут
  Джеймс Скэрпэйс
  Жан-Кристиан Мюллер
  Стеф Остерлинг
  Симоне Мискиатти

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC-6).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Джейми Перес
 Защитник:  Фатих Фанер
 Нападающий:  Оливер Хэй

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Бьярки Йоханессон
  Хорхе Перес
  Оливер Хэй
  Толга Бозачи
  Брэндон Хуссельман
  Рои Ааронович
  Димитар Димитров

Примечания

Ссылки 
 
 

Январь 2016 года
Спорт в Мексике в 2016 году
М*3
Т
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике
Международные спортивные соревнования в Мехико
Чемпионаты мира в Мексике